Sudzhansky District () est un district administratif et raion municipal russe. Il est l'un des vingt-huit raions dans l'Oblast de Koursk, Russie. Il est situé dans la partie sud-ouest de l'oblast. 

La superficie du district est de . Son centre administratif est la ville de Soudja.

Sa population a fortement diminué au cours des trente dernières années, passant de   à . La population de Soudja représente 22,4 % de la population totale du district.

Références 

District dans l'Oblast de Koursk